Mileševo est un toponyme qui peut désigner :
Mileševo, une localité de Serbie située dans la province autonome de Voïvodine, dans la municipalité de Bečej et dans le district de Bačka méridionale ;
Mileševo, un village de Serbie situé dans la municipalité de Prijepolje, district de Zlatibor.